Nevalainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1858-1933), fabriquant finlandais de Fabergé  
 (1925-2008), cinématographe de film finlandais
Frida Nevalainen (née en 1987), joueuse suédoise de hockey sur glace
Jukka Nevalainen (né en 1978), batteur finlandais
Lauri Nevalainen (1927-2005), rameur finlandais
 (1916-1987), actrice finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois